Uqayl, tribu àrab de la confederació dels Àmir ibn Sàssaa 
 Uqàylida, nissaga àrab que va governar a Síria del nord i l'Iraq del 990 al 1169.